Axion esti () oder Axion estin ( beziehungsweise ; „Es ist würdig“), steht für:

  (Áxion estín), Lobgesang in den orthodoxen Kirchen an Maria die Gottesgebärerin (), siehe Axion estin
  (To Áxion Estí), Dichtung von Odysseas Elytis, deutscher Titel: Gepriesen sei
  (Áxion Estí), Volksoratorium von Mikis Theodorakis nach der Dichtung von Odysseas Elytis, siehe Axion Esti (Theodorakis)
  (Moní Áxion Estí), Kloster Axion Esti in Koxare auf Kreta
  (Áxion Estín), Ikone einer Muttergottesdarstellung mit Kind, die sich auf dem Berg Athos befindet